Луговая Слобода — название населённых пунктов:

 Луговая Слобода — агрогородок в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Луговая Слобода — деревня в Переславском районе Ярославской области России.